Ukkusissaq bezeichnet:
 Ukkusissaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ukkusissaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ukkusissaq (Berg, Nuuk) (Store Malene), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ukkusissaq (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ukkusissaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland